Cuca puede referirse a:
 Hipocorístico de Concepción, Carmen o Pilar
 Cuca (banda),  la agrupación musical mexicana. 
 Cuca (entrenador de fútbol), exjugador de fútbol brasileño y entrenador del Atlético Mineiro.
 Ardea cocoi, el nombre común del ave. 
 Juglans regia, el nombre común de la planta.
 Typha latifolia, el nombre común de la planta.